Gunnlaugsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Gunnlaugur et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Arnar Gunnlaugsson (1973-), footballeur islandais,
 Bjarki Gunnlaugsson (1973-), footballeur islandais,
 Björn Gunnlaugsson (1877-1876), mathématicien et cartographe islandais,
 Eyþór Ingi Gunnlaugsson (1989-), chanteur islandais,
 Garðar Gunnlaugsson (1983-), footballeur islandais,
 Hrafn Gunnlaugsson (1948-), réalisateur islandais,
  (1955-), homme politique islandais,
 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (1975-), homme politique islandais.

Notes et références